SIGINT je kratica, ki lahko pomeni:

 (angleško Signal Intelligence) - Sistem za elektronsko obveščevalno dejavnost.
 v Unixu in sorodnih sistemih signal, s katerim s tipkovnice zahtevamo prekinitev tekočega procesa.